Holy Cow, Swami! — документальный фильм 1996 года американского документалиста Якоба Янга. В фильме рассказывается история кришнаитского гуру Киртанананды Свами, первого санньяси Международного общества сознания Кришны (ИСККОН) на Западе, и основанной им общины Нью-Вриндаван в Западной Виргинии.

Об авторе 
Якоб Янг — обладатель трёх престижных наград: PBS Special Achievement Award за Appalachian Junkumentary (1988), Emmy Award и American Film Institute Award за «Лучший документальный фильм» за Dancing Outlaw. Якоб Янг известен как создатель фильмов о чудаках, странных, эксцентричных американцах.

О фильме 
Киртанананда Свами (также известный как Бхактипада) — кришнаитский гуру, первый санньяси (отречённый монах) ИСККОН в Америке. Он основал и построил огромную духовную общину Нью-Вриндаван с Золотым дворцом Прабхупады. Но этот гуру, почитаемый святым за свои заслуги, переносит покушение со стороны одного из своих учеников, обвиняется в растлении несовершеннолетних и финансовом мошенничестве, и в результате попадает в тюрьму. Некоторые из его последователей признаются виновными в убийстве и также оказываются за решёткой. Община Нью-Вриндаван исключается из ИСККОН.

Создание 
Когда в 1992 году Якоб Янг задумал создать документальный фильм о Киртанананде Свами, он планировал, что это будет одночасовой фильм о преследовании кришнаитского лидера и его общины. Его внимание к Нью-Вриндавану привлекла новость о том, что полиция выдвинула обвинения против её лидера в жестоком обращении с животными: несколько коров в Нью-Вриндаване замёрзли до смерти в аномально холодную зиму. Как отметил Янг, у многих фермеров той зимой замерзли коровы, но к ответственности решили привлечь только кришнаитского гуру. Однако, когда Киртанананду арестовали по более серьёзным обвинениям в рэкете и мошенничестве, Янг решил поменять основную тему своего фильма. В результате на свет появился трёхчасовой фильм о взлёте и падении кришнаитского духовного лидера. По словам Янга, Киртанананда Свами «олицетворяет собой смесь божественности и сумасшествия. Он напоминает мне о Распутине, Распутин должен был быть таким. У Бхактипады есть реальная харизма, в нём есть какая-то личная сила».

Примечания

Ссылки 
 Holy Cow, Swami!

Документальные фильмы 1996 года
Документальные фильмы США
История Международного общества сознания Кришны
Индуизм в США